Серге́й Кривцо́в:
 Кривцов, Сергей Андреевич (род. 1991) — украинский футболист.
 Кривцов, Сергей Васильевич (1904—1979) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Кривцов, Сергей Иванович (1802—1864) — декабрист.
 Кривцов, Сергей Львович (род. 1976) — российский скульптор-анималист.